Fourneaux (Loira) – comune francese
Fourneaux (Manica) – comune francese
Fourneaux (Savoia) – comune francese